

Cinema 
 Bubble – film del 2005 diretto da Steven Soderbergh
 Bubble – film anime del 2022 diretto da Tetsurō Araki

Musica 
 Bubble – singolo dei Fluke del 1994
 Bubble – singolo di King Creosote e Jon Hopkins del 2011
 Bubble – singolo di Takagi & Ketra del 2022
 Bubble Record – etichetta discografica italiana

Pagine correlate 
 Babble
 Bubbles